Peißing ist der Ortsname von

 Peißing (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Peißing (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Peißing (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich